Hans Trojel er navnet på flere personer:

 Hans Trojel (præst) (1674-1738) – en dansk præst
 Hans Trojel (apoteker) (1862-1935) – en dansk apoteker og erhvervsmand, grundlægger af Toms (fulde navn: Hans Jørgen Vilhelm)